

Toponyme 

 Neumark, la région de Nouvelle-Marche, dans l'actuel Brandebourg, en Allemagne
 Neumark (Weimar), une ville d'Allemagne
 Neumark (Saxe), une commune d'Allemagne

Patronyme 

 Gertrude Neumark (1927-2010), physicienne américaine.
 Fritz Neumark (1900-1991), économiste allemand.
Patronyme juif